1967 Голяма награда на Франция е 17-о за Голямата награда на Франция и пети кръг от сезон 1967 във Формула 1, провежда се на 2 юли 1967 година на пистата Бугати близо до град Льо Ман, Франция.

Класиране

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Франция